Andrea Berton (1970) – giornalista e telecronista sportivo italiano
Andrea Berton (1970) – cuoco e ristoratore italiano
Annibale Berton (1936-2004) – canoista italiano
Armand Berton (1854-1927) – pittore, illustratore e incisore francese
Germaine Berton (1902-1942) – operaia, sindacalista e anarchica francese
Giuseppe Berton (1932-2013) – missionario italiano
Pierre Berton (1842-1912) – attore e commediografo francese
René Berton (1924-2006) – ciclista su strada francese
Robert Berton (1909-1998) – storico italiano
Stefania Berton (1990) – pattinatrice artistica su ghiaccio italiana